Spiess:
 August von Spiess
 Ludovic Spiess